Susdalzew () ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Alexandrowitsch Susdalzew (* 1945), russischer Schwimmer
 Michail Arkadjewitsch Susdalzew (1917–1998), russischer Maler